Аве́ркиев (Аве́ркиева) — русская фамилия. Происходит от имени .

Известные носители 
 
 Аверкиев, Василий Петрович (1894—1936) — советский государственный деятель, председатель Карельского ЦИК.
 Аверкиев, Владимир Георгиевич (1914—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Аверкиев, Иван Алексеевич (1903—1967) — сотрудник советских органов охраны правопорядка.
 Аверкиев, Константин Владимирович (род. 1927) — советский, украинский и российский спелеолог.
 Аверкиев, Михаил Сергеевич (1884—1974) — советский метеоролог.
 Аверкиев, Пётр (вторая половина XVII в.) — иконописец из Костромы.
 Аверкиев, Прохор (XVII век) — подьячий.



См. также 
 Аверкишев

Примечания

Литература